Spurweite, auch Spurbreite, bezeichnet:
 Spurweite (Bahn), der Abstand zwischen den Innenkanten der Schienen
 Spurweite (Kraftfahrzeugtechnik), der seitliche Abstand der Laufflächenmittelpunkte zweier Räder

Siehe auch:

 Liste der Spurweiten, Eisenbahnspurweiten